Eurogames – evento sportivo europeo creato dalla comunità LGBT
 Eurogames – programma televisivo del 2019, rivisitazione di Giochi senza frontiere
Eurogames – casa editrice francese di giochi da tavolo